«Репортаж» — название нескольких художественных фильмов:
 Репортаж (фильм, 1995) — российская драма режиссёра Владимира Балкашинова.
 Репортаж — испанский фильм ужасов режиссёров Хауме Балагеро и Пако Пласа.
 Репортаж из преисподней — продолжение фильма «Репортаж».
 Репортаж со свадьбы — приквел фильма «Репортаж».
 Репортаж: Апокалипсис — продолжение фильма «Репортаж из преисподней».